Сиудад Идалго има више значења:

 Сиудад Идалго (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сиудад Идалго (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику